Battaglia di Baton Rouge (1779) – combattuta tra spagnoli e britannici tra il 12 e il 21 settembre 1779 nell'ambito della guerra anglo-spagnola.
 Battaglia di Baton Rouge (1862) – combattuta tra unionisti e confederati il 5 agosto 1862 nell'ambito della guerra di secessione americana.